Per Obra si può intendere:

Geografia
 Obra, fiume della Polonia
 Obra, frazione della Polonia
 Obra, frazione del comune di Vallarsa
 Obra, città dell'India

Altro
 Obra, sistema antipuntamento per carri armati polacchi PT-91
 Obra, denominazione ispanofona per l'Opus dei.